Юца — топоним:

 Юца — село, Предгорный район, Ставропольский край
 Юца — река, Ставропольский край
 Юца — гора, Ставропольский край